Mündung steht für:
 Mündung (Gewässer), Zuflussstelle eines Fließgewässers in ein anderes Gewässer
 Mündung (Waffe), vorderes Ende des Laufs einer Feuerwaffe
 Gehäusemündung bei Weichtieren, siehe Schneckenhaus #Die Mündung